Европейский университет:
 Европейский университет в Санкт-Петербурге — негосударственное высшее учебное заведение, расположенное в Санкт-Петербурге.
  — негосударственное высшее учебное заведение, расположенное в Киеве.
 Европейский университет Виадрина
 Европейский университет (Скопье)

См. также 
 Европейский университетский центр Лотарингии